Мэ́ттью «Мэтт» Да́нстон (; ), прозвище: Шериф ("the Sheriff") — канадский кёрлингист из Камлупса.
Бронзовый призёр .

Достижения 
 : бронза (, ).
 : бронза (, ).
 : золото (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (3 этап).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады